Karel Ferdinand z Artois, vévoda z Berry (francouzsky Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry); 24. ledna 1778, Versailles – 14. únor 1820, Paříž) byl francouzský princ a mladší syn francouzského krále Karla X. Jako druhorozený syn Karel Ferdinand nikdy na trůn nenastoupil na rozdíl od svého otce, který byl až třetím přeživším synem dědice trůnu. Karlův starší bratr Ludvík Antonín, vévoda z Angoulême se stal formálně králem na 20 minut a poté se stal králem na několik dní jediný syn Karla Ferdinanda Jindřich, který se narodil až půl roku po otcově smrti. Karel Ferdinand byl dne 14. února 1820 zavražděn protimonarchistickým atentátníkem.

Manželství a potomci 
Ze manželství Karla Ferdinanda a Marie Karolíny vzešli čtyři potomci, ale pouze dva se dožili dospělosti:

 1. Luisa Alžběta (13. 7. 1817 Paříž – 14. 7. 1817 tamtéž)
 2. Ludvík (*/† 13. 9. 1818 Paříž)
 3. Luisa Marie Terezie (21. 9. 1819 Paříž – 1. 2. 1864 Benátky) 
 ⚭ 1845 Karel III. Parmský (14. 1. 1823 Lucca – 23. 3. 1854 Parma), vévoda z Parmy a Piacenzy
 4. Jindřich (29. 9. 1820 Paříž – 24. 8. 1883 Lanzenkirchen), vévoda z Bordeaux a hrabě z Chambord 
 ⚭ 1846 Marie Tereza Rakouská-Este (14. 7. 1817 Modena – 25. 3. 1886 Gorizia)

Kromě potomků z tohoto svazku, měl Karel Ferdinand několik nelegitimních potomků.

Předkové

Externí odkazy

Související články 
 Dějiny Francie

Bourboni
Francouzští princové
Restaurace Bourbonů
Narození v roce 1778
Narození 24. ledna
Narození ve Versailles
Úmrtí v roce 1820
Úmrtí 14. února
Úmrtí v Paříži
Oběti atentátů
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Muži